Prvu A hrvatsku kuglačku ligu za 1997./98., najviši rang prvenstva Hrvatske u kuglanju je šesti put zaredom osvojio "Medveščak-Dispomed" iz Zagreba.

Prva A liga 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 1998/1999   
 kuglanje.hr, Arhiva rezultata - Bilten  
 kuglanje.hr, 1. A HKL 19967/98. - konačna ljestvica  
 kuglanje.hr, 1. A HKL 1997./98. - statistika

Prva B liga

Sjever 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 1998/1999

Jug

Zapad 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 1998/1999  
 Kuglački klub "Klek" : 1953. – 2003.

Jug 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 1998/1999

Druga liga

Treća liga

Istok - Zona Požega 

 Izvori:  
 "Virovitički list"  
 "Virovitički list", br. 2070, (12/1998)

Zapad - Skupina Karlovac 
Također i kao Karlovačko-senjska skupina

 Izvori:  
 Kuglački klub Željezničar, Karlovac : 1936. – 2006.  
 Kuglački klub "Policajac", Ogulin : 1954. – 2004.

Ostale lige

Županijska liga Virovitičko-podravska 
Peti stupanj lige 

 Izvori:  
 "Virovitički list"  
 "Virovitički list", br. 2070, (12/1998)

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1998/1999, Zagreb, 1999. 
 kuglanje.hr, Arhiva rezultata - Bilten  
 

1997-98